Movilița se poate referi la:

 Movilița, Bacău
 Movilița, Buzău
 Movilița, Constanța
 Movilița, reședința comunei cu același nume;
 Movilița, Vrancea, reședința comunei cu același nume.

Vezi și 
 Movilă (nume de familie)
 Movila (dezambiguizare)
 Movileni (dezambiguizare)

Toponime românești